El nombre Elena ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1965 - Huracán Elena.
 1979 - Tormenta tropical Elena.
 1985 - Huracán Elena.